Venet bezeichnet:
 Venet (Berg), einen Gebirgsstock bei Landeck, Tirol, Österreich

Venet ist der Familienname folgender Personen:
 Bernar Venet (* 1941), französischer Bildhauer
 Nick Venet (1936–1998), US-amerikanischer Musikproduzent

Siehe auch:
 Venetz